Ми́хал Бржези́на (; род. 30 марта 1990 года в Брно, Чешская и Словацкая Федеративная Республика) — чешский фигурист, выступавший в мужском одиночном катании. Он бронзовый призёр чемпионата Европы (2013), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2009) и четырёхкратный чемпион Чехии (2010, 2015, 2016, 2020). Участник Олимпийских игр 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

Карьера 
Михал Бржезина заинтересовался хоккеем после Олимпиады 1998 года, на которой сборная Чехии завоевала золотые медали в этом виде спорта. Его отец сказал ему, что для начала надо научиться кататься на коньках. Спустя некоторое время Михал полностью переключился на фигурное катание.

В настоящее время он тренируется в основном в родном городе Брно, но также посещает Оберстдорф. Михал намерен изучать в университете спортивные дисциплины, чтобы стать в будущем тренером по фигурному катанию.

Михал Бржезина выиграл турнир Nebelhorn Trophy 2007, победив соотечественника и действующего чемпиона Чехии Томаша Вернера. Два месяца спустя он выиграл свою первую медаль этапа юниорского Гран-при, серебряную, в Хемнице. На своём дебютном чемпионате Европы 2008 года он стал 16-м. Затем пропустил много тренировочного времени из-за перелома руки, но смог выступить на чемпионате мира среди юниоров, где занял 5-е место.

В сезоне 2008—2009 Бржезина выиграл оба своих этапа юниорской серии Гран-при, но был вынужден пропустить финал из-за травмы колена. Ему потребовалась операция, и он также пропустил национальный чемпионат 2009 года. Михал смог восстановиться к чемпионату Европы, где стал 10-м, а затем добился лучшего результата в своей карьере на сегодняшний день — стал серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 2009 года.

В следующем сезоне Михал окончательно перешёл во «взрослую» возрастную группу. Он выиграл предолимпийский национальный чемпионат, обыграв многолетнего лидера чешского фигурного катания чемпиона Европы Томаша Вернера, затем занял высокое 4-е место на чемпионате Европы (причём, серьёзно опередив ставшего 10-м Вернера) и отправился на Олимпийские игры в ранге первого номера сборной. На Олимпиаде, Бржезина занял 10-е место, а на последовавшем мировом первенстве остановился в шаге от пьедестала став 4-м.

В 2014 году стал четвёртым на чемпионате Европы. На Олимпийских играх в Сочи занял 10 место, набрав по сумме двух программ 233,62 балла.

Летом 2016 года чешский фигурист перебрался в США к Рафаэлю Арутюняну. В конце октября начал предолимпийский сезон на этапе Гран-при в Миссиссоге, где на Кубке федерации Канады занял место рядом с пьедесталом. В середине ноября он принял участие на своём втором в этом сезоне этапе Гран-при Кубок Китая, где занял последнее место. В середине декабря в Катовице в рамках чемпионата четырёх наций состоялся чемпионат Чехии, где Михал лидировал после короткой программы, но был вынужден сняться с соревнований по состоянию здоровья. В конце января в Остраве на европейском чемпионате Михал выступил не совсем удачно и замкнул дюжину ведущих фигуристов континента. В начале февраля 2017 года чешский одиночник выступал в Алма-Ате на зимней Универсиаде, на соревнованиях он вновь выступил не совсем удачно и занял седьмое место. В конце марта он выступил на мировом чемпионате в Хельсинки. При не самом удачном выступлении, фигуристу удалось выйти в финальную часть и занять место в конце второй десятке. При этом он сумел пройти квалификацию на предстоящую Олимпиаду в Южной Корее.

Третий олимпийский сезон 
В сентябре чешский одиночник начал олимпийский сезон в Солт-Лейк-Сити, где на турнире U.S. International Figure Skating Classic выступил не совсем удачно, занял место в конце десятки. В начале октября принял участие в Эспоо, на Трофее Финляндии, где финишировал в шестёрке. Через  недели фигурист стартовал в серии Гран-при на канадском этапе, где он финишировал в середине турнирной таблицы. Через две недели стартовал на японском этапе серии Гран-при, где финишировала в середине турнирной таблицы. В декабре он пропустил национальный чемпионат. В середине января 2018 года чешский фигурист выступал в Москве на континентальном чемпионате, где замкнул восьмёрку лучших фигуристов Старого Света. В середине февраля в Канныне на личном турнире Олимпийских игр чешский одиночник выступил на своём уровне и улучшил своё прежнее достижение в сумме. Он финишировал в середине второй десятке фигуристов. На чемпионате мира 2018 фигурист замкнул десятку сильнейших.

Сезон 2018—2019 
Постолимпийский сезон начал на турнире в США, где занял второе. На двух этапах Гран-при занял по второму месту, что позволило ему выйти в финал Гран-при, где он стал четвертым.  

На чемпионате Европы по фигурному катанию 2019 стал лишь седьмым. На чемпионате мира по фигурному катанию 2019 стал восьмым.

Спортивные достижения

Результаты после 2010 года

Результаты до 2010 года

Личная жизнь 
Сестра Михала Элишка неоднократно выступала также за сборную Чехии по фигурному катанию среди одиночниц. Однако её достижения более скромные.

В начале июня 2017 года Михал сыграл свадьбу с бывшей израильской фигуристкой Даниэлле Монтальбано.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт,
 

Родившиеся в Брно
Фигуристы Чехии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года